Гран-при Сан-Марино 1992 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 17 мая 1992 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Риккардо Патрезе 1:26,100

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино